Carlos Ramírez (wielrenner) - wielrenner voor Colombia
 Carlos Ramirez (BMX) - BMX-wielrenner voor Colombia
 Carlos Ramírez (Colombiaans voetballer) - voetballer voor Colombia
 Carlos Ramírez (Paraguayaans voetballer) - voetballer voor Paraquay